Алекса́ндр Шидло́вский:
 Шидловский, Александр Александрович (род. 1974) — российский и казахстанский ватерполист.
 Шидловский, Александр Георгиевич (род. 1941) — советский ватерполист, олимпийский чемпион (1972).
 Шидловский, Александр Романович  (1834—1897) — русский государственный деятель.
 Шидловский, Александр Фёдорович (1863—1942) — учёный краевед, последний олонецкий губернатор, репрессирован.